

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Konrad Krajewski, (1963- ), est un archevêque polonais, 
 Marek Krajewski, (1966- ), est un linguiste et écrivain polonais,

Homonymie
Homonymie de patronyme